Luís Cabral ist der Name folgender Personen:

* Luís Cabral (1931–2009), guinea-bissauischer Politiker, Präsident 1973 bis 1980
 Luis Cabral (Evangelist), portugiesischer Evangelist
 Luís Cabral de Moncada (1888–1974), portugiesischer Rechtsphilosoph